Valdez steht für:

 Valdez (Film) (Originaltitel Valdez Is Coming), US-amerikanischer Film (1971)
 Exxon Valdez, Öltanker

Valdez steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in Ecuador:
 Valdez (Ecuador)

Orte in Venezuela:
 Valdez (Venezuela), Gemeinde

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Valdez (Alaska)
 Valdez (Colorado)
 Valdez (Florida)
 Valdez (Kalifornien)
 Valdez (New Mexico)

Sonstoge:
 Valdez Trail, Pfad in Alaska

Valdez isr der Familienname folgender Personen:

 Adam Valdez, US-amerikanischer Spezialeffektkünstler
 Carlos Valdez (* 1983), uruguayischer Fußballspieler
 Christopher Valdez (* 1994), dominikanischer Sprinter
 Edgar Valdez Villarreal (* 1973), mexikanischer mutmaßlicher Drogenhändler
 Eduardo Valdez Pérez del Castillo (* 1920), peruanischer Diplomat
 Federico Valdez (* 1957), peruanischer Badmintonspieler
 Gregorio Valdez O’Connell (* 1945), guatemaltekischer Unternehmer
 Grettell Valdéz (* 1976), mexikanische Schauspielerin
 Janis Valdez (* 1994), US-amerikanische Schauspielerin
 Javier Valdez (1967–2017), mexikanischer Journalist und Mordopfer
 Jesse Valdez (* 1947), US-amerikanischer Boxer
 Jorge Valdez (Sänger) (1932–2002), argentinischer Sänger und Komponist 
 Jorge Valdez (* 1974), paraguayischer Fußballspieler

 Luis Valdez (* 1940), US-amerikanischer Dramatiker, Schriftsteller und Produzent
 Luis Antonio Valdez (* 1965), mexikanischer Fußballspieler
 Maribel Núñez-Valdez, Physikerin und Hochschullehrerin
 Nelson Valdez (* 1983), paraguayischer Fußballspieler
 Octavio Valdez (* 1973), mexikanischer Fußballspieler
 Óscar Valdez (* 1990), mexikanischer Boxer

 Rodrigo Valdez (1946–2017), kolumbianischer Boxer

Siehe auch:

 Valdés